Nestle oder Nestlé bezeichnet:

 den Lebensmittelkonzern Nestlé
 den Hersteller von Heimtiernahrung Nestlé Purina PetCare
 den Buchpreis Nestlé Smarties Book Prize
 das nach seinen Herausgebern als Nestle-Aland benannte Novum Testamentum Graece

Nestle ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottlieb Nestle (1808–1879), Obertribunalprokurator, MdL Württemberg
 Eberhard Nestle (1851–1913), deutscher evangelischer Theologe und Orientalist
 Erwin Nestle (1883–1972), deutscher evangelischer Theologe und Altphilologe
 Fritz Nestle (1930–2015), deutscher Mathematik-Didaktiker und Bildungsforscher
 Gustav Edmund Nestle (1806–1874), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Henri Nestlé (1814–1890), bis 1839 Heinrich Nestle, deutsch-schweizerischer Unternehmer und Industrieller
 Hermann Carl Nestle (1814–1887), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Ingrid Nestle (* 1977), deutsche Politikerin (Grüne), MdB
 Joan Nestle (* 1940), US-amerikanische Autorin und Lehrerin
 Johann Tobias Nestle (1777–1834), deutscher Kaufmann und Abgeordneter 
 Julia Nestle (* 1985), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Marion Nestle (* 1936), US-amerikanische Ernährungswissenschaftlerin
 Theodor von Nestle (1852–1929), württembergischer Oberamtmann
 Walter Nestle (1902–1945), deutscher klassischer Philologe
 Werner Nestle (* 1939), deutscher Sonderpädagoge und Hochschullehrer
 Wilhelm Nestle (1865–1959), deutscher klassischer Philologe